João Alberto de Melo Barreto, mais conhecido por Barretão (, ) é um lutador de jiu-jitsu e árbitro de artes marciais mistas brasileiro aposentado.

Ele é conhecido por ter arbitrado o primeiro Ultimate Fighting Championship.

Discípulo de Hélio Gracie, João Alberto é faixa vermelha de jiu-jitsu, e é considerado um dos melhores lutadores da arte suave e vale-tudo dos anos 50 e 60.

Ligações externas 
 sportv.globo.com Diferentes gerações: Yamasaki encontra árbitro do primeiro UFC
 correiodobrasil.com.br

Árbitros do UFC
Lutadores de jiu-jitsu do Brasil